В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Dallas 1987, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1987, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Пем Шрайвер 6–1, 6–3.

Сіяні гравчині 

  Кріс Еверт (переможниця)
  Пем Шрайвер (фінал)
  Зіна Гаррісон (півфінал)
  Мануела Малєєва (чвертьфінал)

 Беттіна Бюнге (чвертьфінал)
 Лорі Макніл (півфінал)
 Венді Тернбулл (чвертьфінал)
 Робін Вайт (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1987